Can You Hear Me? – traccia dell'album Young Americans di David Bowie del 1975
 Can You Hear Me? – album di Rick Wakeman del 1996
 Can You Hear Me – traccia dell'album Under Construction di Missy Elliott del 2002
 Can You Hear Me? – traccia dell'album Rezophonic dei Rezophonic del 2006
 Can You Hear Me – traccia dell'album 19 di Evan Yo del 2006
 Can You Hear Me – singolo di Enrique Iglesias del 2008
 Can You Hear Me? – singolo degli Evermore del 2009, dall'album Truth of the World: Welcome to the Show
 Can You Hear Me? – EP giapponese di IU del 2013